En France, plusieurs routes départementales de France portent le numéro 920 :
 Route départementale 920 (Aveyron)
 Route départementale 920 (Cantal)
 Route départementale 920 (Cher)
 Route départementale 920 (Corrèze)
 Route départementale 920 (Eure-et-Loir)
 Route départementale 920 (Hauts-de-Seine)
 Route départementale 920 (Hérault)
 Route départementale 920 (Indre)
 Route départementale 920 (Orne)
 Route départementale 920 (Pyrénées-Atlantiques)
 Route départementale 920 (Savoie)
 Route départementale 920 (Seine-Maritime)
 Route départementale 920 (Somme)

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseaux routiers des départements : Aveyron, Cantal, Cher, Corrèze, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine , Hérault, Indre, Orne, Pyrénées-Atlantiques Savoie, Seine-Maritime, Somme

920